Преступления будущего — название двух фильмов канадского режиссёра Дэвида Кроненберга:

 Преступления будущего (фильм, 1970)
 Преступления будущего (фильм, 2022)